Burbecke ist der Name folgender Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen:
 Burbecke (Bremecker Bach) (GKZ: DE/27663642), rechter Nebenfluss des Bremecker Bachs, Märkischer Kreis
 Burbecke (Elmecker Siepen) (GKZ: DE/276619522), linker Nebenfluss des Elmecker Siepens, Kreis Soest
 Burbecke (Elspebach) (GKZ: DE/2766344), linker Nebenfluss des Elspebachs, in Oberelspe, Kreis Olpe
 Burbecke (Gleierbach), linker Nebenfluss des Gleierbachs, in Gleidorf, Hochsauerlandkreis
 Burbecke (Lenne), rechter Nebenfluss der Lenne, in Hundesossen, Hochsauerlandkreis
 Burbecke (Medebach) (GKZ: DE/27611622), rechter Nebenfluss des Medebachs, oberhalb Bruchhausen, Hochsauerlandkreis
 Burbecke (Ruhr), am Unterlauf auch Bermbach oder Bernbach (GKZ: DE/27611312), rechter Nebenfluss der Ruhr, in Niedersfeld, Hochsauerlandkreis

Burbecke ist der Name folgender Ortschaft:
 Burbecke (Lennestadt), Stadtteil von Lennestadt, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Burbek
 Buerbeck